Максу́дов — фамилия. Известные носители:

 Максудов, Ахмедхади Низамутдинович (1868—1941) — татарский языковед, педагог, исламовед-популяризатор, политический и общественный деятель. 
 Максудов, Латып Максудович (1928—1999) — советский дипломат.
 Максудов, Магомед Магомедович (1913—1990) —  советский медик, министр здравоохранения Дагестанской АССР, ректор ДГМИ.
 Максудов, Садретдин Низаметдинович (Садри Максуди; 1878—1957) — российский и турецкий государственный и общественно-политический деятель.
 Максудов, Садык Мубинович (1904—1981) — татарский и башкирский поэт, переводчик, член Союза писателей Башкирской АССР. 
 Бабёнышев, Александр Петрович (псевдоним Сергей Максудов; род. 1938)  — русско-американский геолог, демограф, историк и социолог. 
 Максудов, Фарамаз Газанфар оглы (Fəraməz Maqsudov; 1930—2000) — Президент АН Азербайджана, доктор физико-математических наук.
 Максудов, Шухрат Мирусманович (род. 1970) — советский и узбекистанский футболист, нападающий.